Agenda kan syfta på:

 Agenda – egentligen "vad som bör göras"; minnesbok, anteckningsbok, i kyrkliga sammanhang ofta kyrkohandbok
 Agenda (gudstjänst) – ett programblad för en gudstjänst
 Agenda (TV-program) – ett TV-program i SVT 2001–
 Agenda, Kansas –  en ort i Republic County
 Agenda 21 – ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992
 Tankesmedjan Agenda – finlandssvensk tankesmedja